

Старкс — місто, штат Мен
 Старкс — переписна місцевість, штат Луїзіана